Die Comfort Inn Open 2011 fanden vom 11. bis 16. Januar 2011 in North Vancouver, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Kategorie International 35. Es war mit 35.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Martin Knight, der in diesem Jahr in der ersten Runde gegen Shahier Razik ausschied. Im Finale traf Daryl Selby auf Hisham Mohd Ashour, den er mit 11:6, 10:12, 9:11, 12:10 und 11:5 bezwang. Es war Selbys zweiter Titelgewinn bei diesem Turnier nach 2009.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Robin Clarke einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2010/11
Sportveranstaltung in British Columbia
Squashturnier in Kanada
Sport (North Vancouver)